

Toponyme
 Bridel (localité) est une section de la commune luxembourgeoise de Kopstal située dans le canton de Capellen.

Patronyme
 Auguste Bridel (1856-1917), éditeur suisse.
 Danielle Bridel (1920-2004), juriste suisse
 Frank Bridel (1924-   ), journaliste, essayiste et romancier suisse.
 Fridrich Bridel (1619-1680), prêtre jésuite bohême et poète.
 Georges-Antoine Bridel (1867-1946), éditeur et historien suisse.
 Gustave Bridel (1827-1884), ingénieur suisse.
 Jacques Debû-Bridel (1902-1993), homme politique français.
 Louis Bridel (1852-1913) juriste suisse.
 Louis Bridel (1880-1933) prêtre français.
 Philippe Bridel (1757-1845), écrivain et poète suisse.
 Samuel Elisée Bridel-Brideri (1761-1828), bryologiste suisse.

Varia
 Bridel est une marque commerciale de produits laitiers.
  Chêne de Bridel est un chêne rouvre remarquable situé à Bridel (Luxembourg).

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme